Die Liste von Orgeln im Landkreis Weimarer Land umfasst die erhaltenen historischen Orgeln sowie Orgelneubauten im Landkreis Weimarer Land und in der kreisfreien Stadt Weimar. Die Liste ergänzt den Hauptartikel Orgellandschaft Thüringen und den Artikel Liste von Orgeln in Thüringen. Es werden auch zerstörte Instrumente genannt, falls ihre Daten bekannt sind.

Literatur 
 Viola-Bianka Kießling: Königin der Instrumente. Ein Orgel-Führer durch die Region Weimar und Weimarer Land. Hrsg. Landratsamt Weimarer Land, Fagott-Orgelverlag, Friedrichshafen 2007, ISBN 978-3-00-021071-6.

Siehe auch 
 Liste der Kirchen im Landkreis Weimarer Land
 Liste von Glocken im Landkreis Weimarer Land und in Weimar

Weblinks 

 Organ index: Landkreis Weimarer Land, Weimar

Einzelnachweise 

Weimar, Liste der Orgeln im Landkreis Weimar und in der Stadt Weimar
!Orgeln in Thuringen